Lewisham (wijk), in Londen
 Lewisham (borough), in Londen
 Station Lewisham, in Londen
 Lewisham (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
 Lewisham (Nieuw-Zuid-Wales), een plaats in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales